PIF steht als Abkürzung für:
 Pacific Islands Forum, zwischenstaatliche Organisation der pazifischen Inselstaaten
 Polizeiinspektion Fahndung in Bayern, siehe Polizeiinspektion
 Program information file, ein Datenformat, siehe PIF (Datei)
 Public Investment Fund, ein saudi-arabischer Staatsfonds
 Public information film, Kurzfilm im Auftrag der britischen Regierung oder einzelner regionaler Behörden, gezeigt während Fernseh-Werbepausen, beinhaltet meist Gesundheits- oder Sicherheitshinweise. Äquivalent in den USA: public service announcement (PSA).
 IATA-Code für den ehemaligen Flughafen Pingtung (Taiwan)
 Pusan Internationales Forum 
 Prolactin Inhibiting Factor, siehe Dopamin

Pif steht für:
 Pif (Comic), französischer Comicstrip
 Spitzname von Pierfrancesco Diliberto (* 1972), italienischer Fernsehmoderator

Abkürzung